Ženská dvouhra Hong Kong Tennis Open 2017 probíhala v první polovině října 2017. Do singlové soutěže hongkongského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla dánská světová šestka Caroline Wozniacká, která před utkáním druhého kola odstoupila pro zranění levého ramene. Rovněž čtvrtá hráčka žebříčku a nejvýše nasazená Ukrajinka Elina Svitolinová z turnaje odstoupila před druhou fází pro zranění pravé dolní končetiny.

Vítězkou se stala šestá nasazená Ruska a dvacátá první hráčka žebříčku Anastasija Pavljučenkovová, jež ve finálové bitvě zdolala australskou turnajovou sedmičku a světovou dvacetdvojku Darju Gavrilovovou po třísetovém průběhu 5–7, 6–3 a 7–6. Ruska využila třetí mečbol po 3.11 hodinách hry. Obě hráčky na dvorec nastoupily po pětihodinovém čekání kvůli riziku tajfunu. V rozhodující sadě pak došlo k 40minutové přestávce pro déšť. Duel takskončil v nočním čase 1.03 hodin.

V probíhající sezóně si Pavljučenkovová připsala třetí turnajové vítězství, které představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hong Kong Open
Tenis v Číně v roce 2017
WTA Tour 2017